East Freedom ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Freedom (New Hampshire), im Carroll County
 East Freedom (Pennsylvania), im Blair County